Tamasesia är ett släkte av spindlar. Tamasesia ingår i familjen Mysmenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Tamasesia